Schlauch bezeichnet:

 ein Schlauch in der Technik
 der Schlauch bei der Feuerwehr: siehe Feuerwehrschlauch
 in der Mathematik eine topologische Struktur: siehe Kleinscher Schlauch
 ein Behältnis zur Aufbewahrung und zum Transport von Flüssigkeiten, siehe auch Weinschlauch
 beim Fahrrad der Fahrradschlauch, das Behältnis aus Gummi, das der Stoßminderung dient
 in der Botanik ein Vorblatt (den so genannten Fruchtschlauch oder Utriculus) bei Seggen, das den Fruchtknoten und später auch die Frucht umgibt
 der Penis eines Hengstes oder Wallachs
 im süddeutschen Schülerjargon der Vierzigerjahre des 20. Jh. die Übersetzung eines fremdsprachlichen Werkes ins Deutsche (unerlaubtes Hilfsmittel) 
 der Gang zu den Gaskammern in den Vernichtungslagern der „Aktion Reinhardt“
 Schlauch (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Schlauch ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Schlauch (* 1982), deutscher Synchronsprecher
 Heinz Schlauch (1915–1945), deutscher Schwimmer und Olympiateilnehmer
 Irina Schlauch (* 1991), deutsche Rechtsanwältin
 Lőrinc Schlauch (1824–1902), ungarisch-rumänischer Kardinal
 Rezzo Schlauch (* 1947), deutscher Politiker
 Rudolf Schlauch (1909–1971) deutscher evangelischer Pfarrer, Historiker und Volkskundler 

 Schlauch, Künstlername des Politbarden Bernd Köhler (Sänger)

Siehe auch: